Okręty United States Coast Guard o nazwie USCGC „Midgett”:

 Pierwszy „Midgett” (WHEC-726) był okrętem patrolowym typu Hamilton, w służbie w latach 1971–1991.
 Drugi „Midgett” (WMSL-757) jest okrętem patrolowym typu Legend, wodowanym w 2017 roku.

Midgett